Boogschieten was een onderdeel van de Aziatische Spelen 2006 in Doha, Qatar. Mannen en vrouwen streden individueel en in teams in de Lusail Archery Range van 9 december tot 13 december.

Medailles

Medaillewinnaars

Medaillespiegel

Mannen (individueel competitie)

Kwalificatieronde

Laatste 32
12 december

Laatste 16
12 december

Mannen (teamcompetitie)
13 december

Vrouwen (individuele competitie)

Kwalificatieronde

Laatste 32
11 december

Laatste 16
11 december

Vrouwen (teamcompetitie)
13 december

Boogschieten op de Aziatische Spelen
Aziatische Spelen
Sportevenement in Doha